Der San Diego Challenger 1998 war ein Tennisturnier, das vom 12. bis 18. Oktober 1998 in San Diego stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Series 1998 und wurde im Freien auf Freiluft ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Diego/324/1998/results Ergebnisse auf atptour.com (englisch)

ATP Challenger Series 1998
Tennisturnier in San Diego